Вагозеро (Вагвозеро, Вавгозеро) — озеро на территории Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км², площадь водосборного бассейна — 170 км². Располагается на высоте 80,2 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро протекает река Топорная, впадающая в Утозеро, являющееся истоком реки Олонки.

На северо-восточном берегу озера располагается деревня Вагвозеро, к которой подходит дорога местного значения  («Коткозеро — Вагвозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014701.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Утозера
Озёра Олонецкого района